La formula molecolare C6H4(OH)2 può indicare:
 Idrochinone
 Resorcinolo

Formule molecolari